Березинское — топоним:

Водоёмы 
 Березинское — озеро в Эстонии;
 Березинское — озеро в Тверской области России;
 Березинское — озеро в Вологодской области России;
 Березинское — болото в Курганской области России.

Населённые пункты 
  — агрогородок в Молодечненском районе Белоруссии.